Gulyás József (1881–1924) költő, újságíró
 Gulyás József (1885–1954) irodalomtörténész, tanár
 Gulyás József (1917–1979) kémikus, vegyészmérnök, növénykémikus
 Gulyás József (1932–1983) közgazdász, főiskolai tanár
 Gulyás József (1937–2014)költő
 Gulyás József (1947) várospolitikus, Velence polgármestere (1990–1994)
 Gulyás József (1964) politikus, országgyűlési képviselő
 Gulyás József (?) festő

Jegyzetek